Баумгартль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баумгартль, Тимо (род. 1996) — немецкий футболист, играющий на позиции защитника. 
 Баумгартль, Франк (1955—2010) — восточногерманский легкоатлет, стайер,